Faceless est le titre anglais du film franco-espagnol Les Prédateurs de la nuit, réalisé par Jesús Franco en 1988.
 Faceless est un téléfilm américain réalisé par Joe Carnahan en 2006.
 Faceless est un album du groupe Godsmack sorti en 2003.